Le  est un livre par  et William Ladusaw décrivant l’histoire et l’utilisation des symboles utilisés dans plusieurs notations phonétiques, dont principalement l’alphabet phonétique international et les conventions phonétiques américanistes. Il est publié en 1986 et réédité en 1996 par la University of Chicago Press. Il a été consulté par l’Association phonétique internationale lors de la rédaction du  pour les noms et codes numériques des symboles. Il a aussi servi de références pour les symboles inclus dans la police de caractères TIPA.

Symboles

Bibliographie 
 
 
 
 

Livre paru en 1986
Livre paru en 1996